Сезон 2011-12 является 109-м в истории Южной лиги с момента её создания в 1894 году. Распределение клубов лиги было объявлено 20 мая 2011 года. С этого сезона Южная Лига называется как Эво-стик Южная Лига, после заключения спонсорского контракта с Эво-стик.

Премьер Дивизион 

Премьер дивизион состоит из 22 клубов, в том числе 15 команд из прошлого сезона, и семи новых клубов:
 Тоттон, повышение как чемпионы Первого дивизиона Юг и Запад
 Арлси Таун, повышение как чемпионы Первого дивизиона Центр
 Барвелл, переведены как чемпионы Первого дивизиона Юг Северной Премьер-Лиги.
 Фрум Таун, повышение в качестве победителей раунда плей-офф Первого дивизиона Юг и Запад
 Хитчин Таун, повышение как победители раунда плей-офф Первого дивизиона Центр
 Реддитч Юнайтед, вылетели из Северной конференции
 Сент-Олбанс Сити, вылетели изЮжной конференции
Брэкли Таун выиграл Премьер дивизион Южной Лиги и был повышен в Северную Конференцию вместе с победителем плей-офф Оксфорд Сити.

Ившем Юнайтед, Суиндон Супермарин и Сайренсестер Таун закончили в зоне вылета и, как и в предыдущем сезоне, все три вылетевших команды были размещены в Первом дивизионе Юг и Запад, а Хемел Хемпстэд Таун была предоставлена отсрочка от вылета во второй раз за три сезона из-за понижения клубов конференции.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость 

*Ившем Юнайтед выступает на одном стадионе с Вустер Сити.

Результаты

Первый дивизион Центр 

Первый дивизион Центр состоит из 22 клубов, в том числе 18 клубов прошлого сезона и четыре новые команды:
 Чалфонт Сэнт Петер, повышение из Спартанской Лиги Южного Мидланда
 Чертси Таун повышение из Комбинированной Лиги графств
 Флит Таун переведен из Первого дивизиона Юг Истмийской Лиги
 Сент Неотс Таун повышение из Лиги Объединённых графств
Сент Неотс Таун выиграл дивизион в их дебютный сезон в Южной лиге и были повышен в Премьер дивизион вместе с победителем плей-офф Бедворт Юнайтед. Марлоу закончили внизу таблицы и были понижены в Эллинскую Лигу в то время как вторые с конца Флит Таун были помилованы от вылета из-за расформирования Бедфонт Таун.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость 

*Слау Таун выступает на одном стадионе с Беконсфилд Таун.

Результаты

Первый Дивизион Юг и Запад 

Незадолго до старта сезона Эндовер ушел из Лиги и расформировался. Замены клубу не было найдено и сезон был сыгран 21 клубом. таким образом, зона вылета сократилось до одного последнего места для того, чтобы восстановить численность лиги в сезоне 2012-13. Первый дивизион Юг и Запад состоял из 21 клуба, в том числе 17 команд из прошлого сезона трех клуба вылевших из высшего дивизиона и одного нового клуба:
 Дидкот Таун, вылетел из высшего дивизиона
 Хейлсовен Таун, вылетел из высшего дивизиона
 Пул Таун, повышение в качестве чемпионов Лиги Уэссекса
 Тивертон Таун, вылетел из высшего дивизиона
Бидфорд выиграл дивизион и был повышен в Премьер дивизион Южной Лиги вместе с победителем плей-офф Госпорт Боро.

Турнирная таблица

Плей-офф 

*доп.вр

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость

Кубок Южной Лиги 
Кубок Южной лиги по футболу 2011-12 (объявленный как Кубок RedInsure 2011-12 по причинам спонсорства) 74-й сезон Южного Кубка Лиги.

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Южная Футбольная Лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2011